USS Tucson — кораблі ВМС США, названі на честь міста Тусон, штат Аризона.

 USS Tucson (CL-98) — легкий крейсер типу «Атланта». На службі протягом 1945-1949 років. Виключений зі складу флоту у 1966 році, зданий на злам у 1971 році.
 USS Tucson (SSN-770) — підводний човен однойменного типу. Збудований у 1995 році. Станом на 2021 рік перебуває у строю.

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни